Виктор Иванович Суслов:
 Суслов, Виктор Иванович (род. 1949) — российский экономист и педагог, член-корреспондент РАН.
 Суслов, Виктор Иванович (род. 1955) — советский и украинский экономист.